Ульба́ — топоним:

Казахстан 
 Ульба — река в Восточно-Казахстанской области.
 Ульба — посёлок городского типа в Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Ульба — река в Кемеровской области.

См. также 

 Ульба Перевалочная
 Новая Ульба